Grigsby ist der Familienname folgender Personen:

 Boomer Grigsby (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Gary Grigsby, Spieleentwickler
 George Barnes Grigsby (1874–1962), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Blair Grigsby (1806–1881), US-amerikanischer Historiker
 John T. Grigsby (1890–1977), US-amerikanischer Politiker
 Logan Grigsby (* 1995), deutsch-US-amerikanischer Baseballspieler
 Sioux K. Grigsby (1873–1968), US-amerikanischer Politiker
 Will Grigsby (* 1970), US-amerikanischer Boxer
 Wayne Grigsby, US-amerikanischer General und bis September 2016 Kommandeur der 1st Infantry Division

Grigsby ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grigsby (Kentucky)
 Grigsby (Tennessee)
 Grigsby (Texas)